Octave:

 GNU Octave — среда для численных вычислений.
 Octave — альбом группы The Moody Blues.
 Octave — японская юри-манга, нарисованная мангакой Хару Акиямой.

См. также